Буль:

 Буль — сленгова назва пристрою для куріння канабіса.

Персоналії 
 Джордж Буль — британський математик і філософ.
 Герман Буль — видатний австрійський альпініст.
 Андре Шарль Буль — майстер-мебляр Франції.
 П'єр Буль — французький письменник.
 Саша Буль — український співак, композитор і автор пісень.

Топоніми 
 Буль-Хіссар — невеликий острів в Червоному морі в архіпелазі Дахлак, належить Еритреї.
 Буль-д'Амон — муніципалітет у Франції.

Інше 
 17734 Буль — астероїд головного поясу, відкритий 22 січня 1998 року.
 Джон Буль — прізвисько типового англійця.
 Pit Bull — українська торговельна марка безалкогольного сильногазованого енергетичного напою
 Булі — система пасивного протиторпедного захисту кораблів

Посилання